Bürger Union für Südtirol

Patronyme 

 Erna Bürger (1909-1958), gymnaste artistique allemande
 Gottfried August Bürger (1748-1794), poète allemand
 Heinrich Bürger (1804?-1858), physicien, biologiste et botaniste allemand
 Julius Bürger (1897-1995), compositeur, chef d'orchestre et pianiste autrichien puis américain
 Martin Julian Buerger (1903-1986), cristallographe américain
 Patrick Bürger (1987-), footballeur autrichien
 Peter Bürger (1936-2017), professeur allemand de littérature
 Roland Bürger alias  (1972-), guitariste allemand
 Rudolf Bürger (1908-1980), footballeur roumain

Voir aussi 
 

Patronyme germanique